Алексе́й Сапо́жников:
 Сапожников, Алексей Анатольевич (род. 1974) — российский военный, подполковник
 Сапожников, Алексей Васильевич (1868—1935) — русский учёный-артиллерист, химик, генерал-майор, заслуженный профессор.
 Сапожников, Алексей Митрофанович (1920—2008) — генерал-лейтенант.
 Сапожников, Алексей Павлович (1915—1969) — капитан Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.